Leandré ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Leandré (* 1948), haitianischer Fußballspieler
 Joseph-Marion Leandré (* 1945), haitianischer Fußballspieler